Tissier ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Tissier (1943–2001), französischer Schauspieler
 Amandine Tissier (* 1993), französische Handballspielerin
 Bernard Tissier de Mallerais (* 1945), französischer Theologe, katholischer Bischof
 Bertrand Tissier (um 1600–1672), französischer römisch-katholischer Theologe, Zisterzienser, Prior, Ordenshistoriker und Herausgeber
 Christian Tissier (* 1951), französischer Aikidō-Lehrer 
 Jean Tissier (1896–1973), französischer Schauspieler
 Leif Tissier (* 1999), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Le Tissier